T87 oder T 87 steht für:
 Tatra 87, tschechoslowakisches Stromlinienautomobil
 Lola T87/50, britischer Rennwagen von Lola Cars
 Honeywell T87, US-amerikanischer Thermostat von Designer Henry Dreyfuss
 „Komplikationen, die für Replantation und Amputation bezeichnend sind“ (ICD-10-WHO-Code) gemäß ICD-Schlüssel

Abkürzung